Wal steht für:

 Wale, eine Ordnung von Meeressäugern
 älteres Wort für Walstatt 
 AS Wal, russisches Gewehr
 Dornier Wal, Flugboot-Baureihe von 1922
 eine regionale Bezeichnung für einen mittelalterlichen Burgtyp, siehe Motte (Burg)
 Wal (Schiff, 1938), den 1938 gebauten Dampf-Eisbrecher
 Wal (Wappentier) das Wappentier Delfin und Wal
 Wal(fisch), Spitzname einer Bauart von Dieseltriebwagen, siehe Alstom Coradia A TER

Wal ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia ter Wal (* 1992), niederländische Handballspielerin
 Eelke van der Wal (* 1981), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Eric van der Wal (* 1940), niederländischer Künstler und Büchermacher
 Johan de Wal (1816–1892), niederländischer Strafrechtler und Rechtshistoriker
 Marian van de Wal (* 1970), niederländisch-andorranische Sängerin
 Marieke van der Wal (* 1979), niederländische Handballspielerin

WAL steht als Abkürzung für:
 Sierra Leone (Kfz-Kennzeichen)
 Wachabteilungsleiter
 Wales, FIFA-Code
 Wallis und Futuna, ITU-Code
 Wallops Flight Facility (IATA-Code), Raketenstartplatz auf Wallops Island, Virginia
 Western Airlines (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 World Atlantic Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Charterfluggesellschaft
 Write ahead logging, siehe WAL-Prinzip

wal steht für:
 Wolaytta (Sprache) (ISO-639-3-Code), omotische Sprache in Äthiopien

Siehe auch:
 Val
 Van der Wal
 Waal
 Wahl (Begriffsklärung)

Abkürzung